Paládio
Partido dos Democratas

Desambiguações de siglas